Di seguito una lista di asteroidi dal numero 478001 al 479000 con data di scoperta e scopritore.

478001-478100 

|-
|478001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478003 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478005 - ||  ||  || CSS
|-
|478006 - ||  ||  || WISE
|-
|478007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478010 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478012 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478015 - ||  ||  || LINEAR
|-
|478016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478022 - ||  ||  || CSS
|-
|478023 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478025 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478026 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478027 - ||  ||  || CSS
|-
|478028 - ||  ||  || LINEAR
|-
|478029 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478030 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478034 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478037 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478038 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478040 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478041 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478042 - ||  ||  || CSS
|-
|478043 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478045 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478050 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478051 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478052 - ||  ||  || CSS
|-
|478053 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478057 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478059 - ||  ||  || CSS
|-
|478060 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478064 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478065 - ||  ||  || WISE
|-
|478066 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478067 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478068 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478069 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478072 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478073 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478078 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478079 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478080 - ||  ||  || WISE
|-
|478081 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478082 - ||  ||  || CSS
|-
|478083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478086 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478087 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478088 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478089 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478091 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478093 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478095 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478098 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478099 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478100 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

478101-478200 

|-
|478101 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478103 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478107 - ||  ||  || LINEAR
|-
|478108 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478112 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478114 - ||  ||  || WISE
|-
|478115 - ||  ||  || WISE
|-
|478116 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478117 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478120 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478121 - ||  ||  || WISE
|-
|478122 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478123 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478125 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478126 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478128 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478129 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478130 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478140 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|478141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478143 - ||  ||  || CSS
|-
|478144 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478146 - ||  ||  || CSS
|-
|478147 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478150 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478151 - ||  ||  || LINEAR
|-
|478152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478156 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478157 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478160 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478161 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478162 - ||  ||  || WISE
|-
|478163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478164 - ||  ||  || LINEAR
|-
|478165 - ||  ||  || WISE
|-
|478166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478168 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478172 - ||  ||  || WISE
|-
|478173 - ||  ||  || LINEAR
|-
|478174 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478177 - ||  ||  || CSS
|-
|478178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478182 - ||  ||  || WISE
|-
|478183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478185 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478187 - ||  ||  || WISE
|-
|478188 - ||  ||  || WISE
|-
|478189 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478191 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478192 - ||  ||  || WISE
|-
|478193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478195 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478198 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478199 - ||  ||  || WISE
|-
|478200 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

478201-478300 

|-
|478201 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478202 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478205 - ||  ||  || CSS
|-
|478206 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478207 - ||  ||  || CSS
|-
|478208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478212 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478216 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478219 - ||  ||  || WISE
|-
|478220 - ||  ||  || WISE
|-
|478221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478226 - ||  ||  || WISE
|-
|478227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478229 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478230 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478233 - ||  ||  || CSS
|-
|478234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478235 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478237 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478239 - ||  ||  || WISE
|-
|478240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478241 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478242 - ||  ||  || CSS
|-
|478243 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478244 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478245 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478254 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478258 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478260 - ||  ||  || WISE
|-
|478261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478263 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478265 - ||  ||  || CSS
|-
|478266 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478268 - ||  ||  || CSS
|-
|478269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478271 - ||  ||  || CSS
|-
|478272 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478273 - ||  ||  || CSS
|-
|478274 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478276 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478277 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478278 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478279 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478284 - ||  ||  || CSS
|-
|478285 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478287 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478288 - ||  ||  || WISE
|-
|478289 - ||  ||  || WISE
|-
|478290 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478291 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478292 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478293 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478294 - ||  ||  || WISE
|-
|478295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478296 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478297 - ||  ||  || WISE
|-
|478298 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478299 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478300 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

478301-478400 

|-
|478301 - ||  ||  || LONEOS
|-
|478302 - ||  ||  || WISE
|-
|478303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478304 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478306 - ||  ||  || LINEAR
|-
|478307 - ||  ||  || CSS
|-
|478308 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478309 - ||  ||  || WISE
|-
|478310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478311 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478313 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478316 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478317 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478319 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478321 - ||  ||  || CSS
|-
|478322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478323 - ||  ||  || WISE
|-
|478324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478325 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478329 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478330 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478334 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478335 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478336 - ||  ||  || CSS
|-
|478337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478338 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478339 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478340 - ||  ||  || CSS
|-
|478341 - ||  ||  || WISE
|-
|478342 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478344 - ||  ||  || WISE
|-
|478345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478347 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478348 - ||  ||  || WISE
|-
|478349 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478350 - ||  ||  || WISE
|-
|478351 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478352 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478353 - ||  ||  || LINEAR
|-
|478354 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478355 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478356 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478357 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478359 - ||  ||  || CSS
|-
|478360 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478361 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478362 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478363 - ||  ||  || LONEOS
|-
|478364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478366 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478370 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478374 - ||  ||  || LONEOS
|-
|478375 - ||  ||  || CSS
|-
|478376 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478377 - ||  ||  || CSS
|-
|478378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478379 - ||  ||  || CSS
|-
|478380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478382 - ||  ||  || CSS
|-
|478383 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478384 - ||  ||  || WISE
|-
|478385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478386 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478388 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478389 - ||  ||  || CSS
|-
|478390 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478391 - ||  ||  || WISE
|-
|478392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478393 - ||  ||  || WISE
|-
|478394 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478395 - ||  ||  || WISE
|-
|478396 - ||  ||  || WISE
|-
|478397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478399 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478400 - ||  ||  || WISE
|-
|}

478401-478500 

|-
|478401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478402 - ||  ||  || WISE
|-
|478403 - ||  ||  || WISE
|-
|478404 - ||  ||  || LINEAR
|-
|478405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478408 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478410 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478411 - ||  ||  || CSS
|-
|478412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478413 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478414 - ||  ||  || LINEAR
|-
|478415 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478416 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478418 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478421 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478422 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478424 - ||  ||  || CSS
|-
|478425 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478427 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478429 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478430 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478438 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478439 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478443 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478444 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478445 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478447 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478449 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478450 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|478451 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478452 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478453 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|478454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478455 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|478456 - ||  ||  || CSS
|-
|478457 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478459 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478460 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478461 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478462 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478464 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478465 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478466 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478467 - ||  ||  || LINEAR
|-
|478468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478471 - ||  ||  || LINEAR
|-
|478472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478479 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478481 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478485 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478486 - ||  ||  || CSS
|-
|478487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478491 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478493 - ||  ||  || CSS
|-
|478494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478497 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478498 - ||  ||  || CSS
|-
|478499 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478500 - ||  ||  || LINEAR
|-
|}

478501-478600 

|-
|478501 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478503 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478508 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478509 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478514 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478515 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478518 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478519 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478521 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478525 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478529 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478530 - ||  ||  || CSS
|-
|478531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478532 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478533 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478534 - ||  ||  || CSS
|-
|478535 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478537 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478538 - ||  ||  || LINEAR
|-
|478539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478541 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478542 - ||  ||  || WISE
|-
|478543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478545 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478546 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|478547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478553 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478555 - ||  ||  || CSS
|-
|478556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478557 - ||  ||  || CINEOS
|-
|478558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478561 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478562 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478564 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478567 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478568 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478574 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478575 - ||  ||  || WISE
|-
|478576 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478578 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478579 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478580 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478586 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478588 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478589 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478590 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478591 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478593 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478594 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478598 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478600 - ||  ||  || CSS
|-
|}

478601-478700 

|-
|478601 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478602 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478603 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478604 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478607 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478608 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478609 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478610 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478612 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478617 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478618 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478622 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478623 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478624 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478625 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478629 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478631 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478635 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478636 - ||  ||  || CSS
|-
|478637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478639 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478641 - ||  ||  || LINEAR
|-
|478642 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478643 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478644 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478645 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478646 - ||  ||  || LINEAR
|-
|478647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478651 - ||  ||  || CSS
|-
|478652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478653 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478658 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478659 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478661 - ||  ||  || CSS
|-
|478662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478663 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478664 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478665 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478666 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478667 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478668 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478674 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478676 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478681 - ||  ||  || CSS
|-
|478682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478683 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|478684 - ||  ||  || CSS
|-
|478685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478686 - ||  ||  || CSS
|-
|478687 - ||  ||  || CSS
|-
|478688 - ||  ||  || LINEAR
|-
|478689 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478691 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478693 - ||  ||  || CSS
|-
|478694 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478695 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478698 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478700 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

478701-478800 

|-
|478701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478706 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478708 - ||  ||  || LONEOS
|-
|478709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478712 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478713 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478714 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478716 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478717 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478719 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478723 - ||  ||  || CSS
|-
|478724 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478726 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478727 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478728 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478730 - ||  ||  || CSS
|-
|478731 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478732 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478735 - ||  ||  || CSS
|-
|478736 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478739 - ||  ||  || LONEOS
|-
|478740 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478742 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478750 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478752 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478753 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478755 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478760 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478761 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478763 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478764 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478766 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478767 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478771 - ||  ||  || WISE
|-
|478772 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478773 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478777 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478778 - ||  ||  || LINEAR
|-
|478779 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478780 - ||  ||  || CSS
|-
|478781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478782 - ||  ||  || WISE
|-
|478783 - ||  ||  || LINEAR
|-
|478784 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478785 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478786 - ||  ||  || LINEAR
|-
|478787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478791 - ||  ||  || CSS
|-
|478792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478796 - ||  ||  || LINEAR
|-
|478797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478799 - ||  ||  || CSS
|-
|478800 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

478801-478900 

|-
|478801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478803 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478809 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478810 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478811 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478813 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478816 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478817 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478819 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478821 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478822 - ||  ||  || LINEAR
|-
|478823 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478824 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478826 - ||  ||  || CSS
|-
|478827 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478828 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478832 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478833 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478834 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478835 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478836 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|478837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478840 - ||  ||  || LINEAR
|-
|478841 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478843 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478849 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478853 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478856 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478858 - ||  ||  || CSS
|-
|478859 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478863 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478867 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478870 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478873 - ||  ||  || CINEOS
|-
|478874 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478881 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478882 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478883 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478884 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478885 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478890 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478891 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478892 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478894 - ||  ||  || LONEOS
|-
|478895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478897 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478900 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

478901-479000 

|-
|478901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478903 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478904 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478906 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478907 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478908 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478909 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478913 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478917 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478920 - ||  ||  || LINEAR
|-
|478921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478927 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478932 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478933 - ||  ||  || CSS
|-
|478934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478937 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478939 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478941 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478945 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478948 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478949 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478950 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478951 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478953 - ||  ||  || WISE
|-
|478954 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478955 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478957 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478958 - ||  ||  || CSS
|-
|478959 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478961 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478962 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478964 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478966 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478968 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478970 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478971 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478973 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478974 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|478975 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478976 - ||  ||  || CSS
|-
|478977 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478978 - ||  ||  || LINEAR
|-
|478979 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478980 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|478981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478983 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478984 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478989 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478990 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478994 - ||  ||  || CSS
|-
|478995 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|478997 - ||  ||  || CSS
|-
|478998 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|478999 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|479000 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0478001